Albumok
 Words, Sherrié Austin-album (1997)
 Words, F. R. David-album (1982)
 Words, Tony Rich-album (1996)

Dalok
 Words, Bee Gees-dal (1968)
 Words, The Christians-dal (1989)
 Words, The Monkees-dal 
 Words, Stijene-dal (1984)
 Words (Don't Come Easy), F. R. David-dal (1982)